Pirtasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pirtasaari (ö i Norra Savolax), 
 Pirtasaari (ö i Inre Savolax), Norra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar